Hooker kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph Dalton Hooker
 William Jackson Hooker

Robotskapade auktorsförkortningar